Cibadak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibadak (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,95, long 107,16), 
 Desa Cibadak (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,71, long 107,07), 
 Desa Cibadak (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,62, long 107,11), 
 Desa Cibadak (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,55, long 106,78), 
 Desa Cibadak (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,58, long 106,96), 
 Kelurahan Cibadak (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 107,60), Jawa Barat, 
 Kelurahan Cibadak (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 106,79), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cibadak (distrikt i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Cibadak (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,56, long 106,69), 
 Desa Cibadak (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,24, long 107,38), 
 Kecamatan Cibadak (distrikt i Indonesien, Banten), 
 Desa Cibadak (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Cibadak (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,50, long 108,62), 

Robotskapade Indonesienförgreningar